Assassínio em massa
Extinção
28 Days Later - filme lançado no Brasil como "Extermínio"

Veja também 
Holocausto (desambiguação)
Massacre (desambiguação)

Desambiguação